Bilar, municipalità delle Filippine nella Provincia di Bohol
Bilar. denominazione in lingua basca di Elvillar, comune della Spagna nella Provincia di Álava